A DIF rövidítés a következőket jelentheti:

Számítástechnika 
 Data Integrity Field
 Data Interchange Format
 Digital Interface Format

Egyéb 
 Deutsch Ignác és Fia magyarországi cég
 Deutsches Filminstitut német intézet
 Degerfors IF svéd sportegyesület
 Djurgårdens IF svéd sportegyesület